Het seizoen 2004/05 van de Nederlandse Eerste divisie ging van start op 13 augustus 2004 en eindigde op 20 mei 2005. De play-offs begonnen op 25 mei.

Heracles Almelo werd kampioen en promoveerde. Sparta Rotterdam promoveerde via de nacompetitie.

Reguliere competitie

Uitslagen

Eindstand

Legenda

Topscorers

Scheidsrechters

Nacompetitie

Groep A

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Groep B

Eindstand

Legenda

Uitslagen 

Eerste divisie voetbal
Nederlands voetbalseizoen 2004/05
Nederlands competitievoetbal 2004/05